

События 
 942—946 — папа римский Марин II.
 Марзубан воевал с Хасаном (Хамданидом).
 Сын Пьетро II Кандиано, Пьетро III Кандиано, стал дожем Венеции.

Родились 
 Святослав Игоревич, великий князь киевский.
 Со Хи, корейский государственный, военный деятель и дипломат.
 Гэнсин, японский религиозный деятель.

Скончались 
 Саадия Гаон
 Идвал ап Анарауд
 Тибо Старый, виконт Блуа.
 Агапий Манбиджский, арабский христианский историк X века.
 Аль-Джассас, исламский богослов.
 Вильгельм I (герцог Нормандии).
 Гао-цзу (Поздняя Цзинь), 1-й император государства Поздняя Цзинь периода Пяти династий и десяти царств в Китае.
 Лливелин ап Мервин, король Поуиса.
 Одон Клюнийский, католический святой.
 Партечипацио, Пьетро, 20-й венецианский дож.
 Радульф (епископ Уржеля).
 Роже II де Лаон, граф Лаона.
 Стефан VIII (IX), папа римский.
 Хильдегер (виконт Лиможа).

См. также